Les balsamines forment un genre de plantes herbacées de la famille des Balsaminaceae, comprenant entre autres :
 la balsamine de l'Himalaya,
 la balsamine de Balfour,
 la balsamine à petites fleurs,
 la balsamine des bois.
 La Balsamine est un théâtre de Bruxelles.
 La Balsamine est une série télévisée québécoise écrite par Jean Filiatrault et réalisée par Louis Bédard.